Ниже перечислена статистика выступлений Вирхинии Руано Паскуаль.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (16)

Победы (10)

Поражения (6)

Финалы итоговых турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы Олимпийских турниров в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (78)

Победы (43)

Поражения (35)

Финалы турниров ITF в парном разряде (18)

Победы (10)

Поражения (8)

Выступления в смешанном парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Победы (1)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (7)

Победы (3)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в отборочном турнире.

Парные турниры

Турниры смешанных пар

Призовые за время выступлений в WTA туре

Ссылки 
 
 
 

Руано Паскуаль, Вирхиния